Termin C3 konvertaza ima više značenja.

 Klasični-komplementni-put C3/C5 konvertaza, enzim
 C3/C5 konvertaza alternativno komplementnog puta, enzim